Douze-Mai ou XII-Mai ou 12-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Algérie,

 Le  : Massacre de civils musulmans, le jour de l'Aïd el-Fitr, à Constantine, en représailles d'un attentat du FLN contre un commerçant juif.

En France, 

 Le  : Rafle de Résistants par la division SS « Das Reich », à Figeac dans le Lot, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Bombardement à Jallans en Eure-et-Loir, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 12 de Mayo » ou « Doce de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 12 de Mayo », à Durango, dans l'État de Durango.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
12